Альберт Фрей-Висслинг (Albert Friedrich Frey-Wyssling; 8 ноября 1900, Кюснахт, Швейцария — 30 августа 1988, Майлен, Швейцария) — швейцарский ботаник, пионер субмикроскопической морфологии, стоявший у истоков молекулярной биологии.

Биография 
Учился в Швейцарской высшей технической школе Цюриха, Йенском университете и Сорбонне. Докторскую степень получил в 1924 году.
В 1928—1932 годах работал в Медане на Суматре.

С 1932 года лектор в Швейцарской высшей технической школе Цюриха, профессор её кафедры ботаники и физиологии растений в 1938—1970 годах, и в 1957—1961 годах ректор.

Почётный член Леопольдины (1977, член с 1941), иностранный член Лондонского королевского общества (1957), Национальной академии наук США (1970), член Американской академии искусств и наук.

Отмечен  (1949) и  Леопольдины (1958).

Примечания

Ссылки 
 Albert Frey-Wyssling, 8 November 1900 - 30 August 1988 / Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society 1990 vol 35 pp 113-126, plate, by Philippe Matile 

Молекулярная биология
Ботаники по алфавиту
Ботаники Швейцарии
Ректоры по алфавиту
Ректоры вузов Швейцарии
Почётные члены Леопольдины
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук